Slag bij Gembloers (1578) - onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog
 Slag om Gembloers (1940) - onderdeel van de Tweede Wereldoorlog